La Superliga 2010-2011 è stata la 21ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La stagione regolare è iniziata il 4 settembre 2010 e si è conclusa il 27 aprile 2011, prolungandosi fino al 6 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dinamo Mosca campione di Russia 2010-2011 e qualificata alla Coppa UEFA 2011-2012.

Play-off

Tabellone

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2010
Calcio a 5 nel 2011